Termin AMND ima više značenja.

 2-Aminomukonatna deaminaza, enzim
 San letnje noći, , Šekspirova drama